А́лен ( , ) — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Подчинён административному округу Мюнстер. Входит в состав района Варендорф. Население составляет 53 414 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 123,14 км². Официальный код — 05 5 70 004.

История 
В середине XX века, после войны, начались восстанавливаться предприятия. Жизнь в городе, однако, определялась другими событиями: с 5 ноября 1945 по 15 августа 1946 Ален был транзитным городом для вывода войск союзников.

Повсеместно велось строительство. Были построены пять шахт «Вестфалия» (1953—1956), казармы Вестфалия (1958—1961) и создание муниципальных и церковных зданий (Городской Спортивный зал, крытый бассейн, Крайст-Черч, Сент-Пол). Немецкое экономическое чудо также привело к избыточному предложению рабочих мест в Алене. При содействии государственных институтов и экономики за счет их собственных инициатив в 1960—1965 в общей сложности около 1000 гастарбайтеров работало в Алене.

Футбольный клуб Ален в мае 2006 года был переименован в ФК Рот Вайс.

В начеле XXI века были закрыты шахты «Вестфалия».

Ранняя история 
Хронология раннего периода:

Первый период индустриализации 
Первый период индустриализации в Алене начался в 1800 году и закончился в 1904 году. За этот период было построено много промышленных зданий и проведена железная дорога.

Герб 
На гербе города изображён угорь. Такой вариант герба появился в XVII веке.

Главы города с 1996 года 
 1996—1999 — Гинтер Хармз
 С 1999 — Бенедикт Рухмёлльер

Дороги 
Автострада A2 находится примерно в 20 милях от Алена. Федеральная трасса 58 проходит с востока на запад через весь город.

Образование

Специальные школы 
 Школа Джоан-Роуз

Профессионально-технические училища 
 Профессиональный колледж Алена
 Школа медико-санитарного образования
 Некоммерческий образовательный семинар для пожилых людей
 Профессиональный колледж Алена в больнице Св. Франциска

Здравоохранение 
 Больница Святого Франциска
 Детская больница Святого Франциска

Мэрия 
Мэрия Алена — это 2-этажный, оштукатуренный дом, построенный во второй половине 17-го века.

Бывшее здание мэрии является одним из судов.

Известные уроженцы и жители 
 Ге́нрих фон Шта́ден (1542 — после 1579) — немецкий авантюрист, опричник царя Ивана Грозного. Автор нескольких сочинений, посвящённых России и впервые опубликованных в 1917 г. под общим заглавием «Записки о Московии».
 Фридрих Каспар фон Гейсмар (1783—1848) — генерал русской службы, партизан 1812 года, кавалер орденов Св. Александра Невского и Св. Георгия IV-й степени; трижды кавалер российского и иностранного золотого оружия «За храбрость».
 Фридрих Хайтман (1853—1921) — архитектор, работал в Восточной Пруссии

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Северного Рейна-Вестфалии
Ганза